Crepitacella columbella är en snäckart som först beskrevs av Dall 1881.  Crepitacella columbella ingår i släktet Crepitacella och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
columbella